Mario García puede referirse a:

 Mario García García (n/d), abogado colombiano.
 Mario García Menocal (1866-1941), político cubano.
 Marío García-Oliva (1928-2008), fue un jurista, político e historiador español.
 Mario Mellado García (n/d), político y gobernador mexicano.
 Rufino Mario García (1925-), fue un guitarrista y recitador de poemas uruguayo.
 Mario García Portela (1942-), pintor cubano.
 Mario Silva García (1959-) político, y conductor de televisión venezolano. 
 Mario García Rodríguez (1983-), waterpolista español.
 Mario García Valdez (1963-), educador mexicano.
 Mario García Álvarez (1964-), profesor, escritor y poeta chileno.
 Mario García Velásquez (1946-), abogado guatemalteco.
 Mario Luis García González (n/d), político uruguayo.
 Mario García (1980-), futbolista mexicano.
 Mario García García (1993-), piloto de F1 español.
 Mario García, actor español de doblaje,
 Mario García, ex-músico de Iguana Tango.